«Out of This World» puede referirse a:

Música 
 Out of This World (1983), álbum de la banda británica de jazz-funk, Shakatak.
 Out of This World (1988), álbum de la banda sueca de hard rock, Europe.
 Out of This World (2000), sencillo de la banda británica de rock, The Cure.

Televisión 
 Out of This World (De otro mundo) (1987-1991), serie de televisión cuyo personaje principal es Evie, una niña mitad extraterrestre capaz de parar el tiempo con sus manos.

Videojuegos 
 Out of This World (1991), videojuego para PC creado por Éric Chahi (también conocido como Another World en Europa y Outer World en Japón).-